

Sigle 
 Scheda di dimissione ospedaliera – strumento utilizzato in tutti gli ospedali italiani per documentare il ricovero di ogni paziente 
 Sistema Direzionale Orientale – progetto, mai realizzato, di riorganizzazione e ricollocazione delle infrastrutture direzionali della città di Roma al di fuori dal centro storico

Astronomia
 Scattered disc objects – oggetti del disco diffuso, categoria di oggetti transnettuniani
 Solar Dynamics Observatory – un satellite della NASA dedicato allo studio del Sole

Codici 
 SDO – Codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ryotsu Sado Island (Giappone)
 sdo – codice ISO 639-3 della lingua bukar-sadung bidayuh